Лісківська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Лісківська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Лісківська сільська рада — Одеська область, Кілійський район
 Лісківська сільська рада — Чернігівська область, Менський район